Tanara ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Tanara (1680–1754), italienischer Kardinal, Neffe von Sebastiano
 Sebastiano Antonio Tanara (1650–1724), italienischer Kardinal
 Vincenzo Tanara, italienischer Agrarwissenschaftler